

Sport 
 YF – acronimo di Young Fellows nella denominazione della società calcistica svizzera YF Juventus, nata dalla fusione tra Young Fellows Zürich e Società Calcistica Italiana Juventus Zurigo

Altro 
 yF – simbolo dello yoctofarad
 YF – simbolo dello yottafarad